Niemcy:
 Hohenfelde – dzielnica Hamburga
 Hohenfelde – gmina w kraju związkowym Meklemburgia-Pomorze Przednie, w powiecie Rostock
 Hohenfelde – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Plön
 Hohenfelde – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Steinburg
 Hohenfelde – gmina w kraju związkowym Szlezwik-Holsztyn, w powiecie Stormarn